L'edizione 2006-2007 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Pobeda.

Capocannoniere del torneo fu Boban Jančevski (Bashkimi/Renova), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Pobeda Campione di Macedonia 2006-2007.
 Bregalnica Kraun e Vlazrimi retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Campionato macedone di calcio